

Persone 
 André Valmy (1919-2015) - attore francese
 Christine Valmy (1925-2015) - estetista romena naturalizzata statunitense
 Jean Valmy (1901-1989) - scrittore e paroliere francese
 René Valmy (1920-1977) - atleta francese

Geografia 
 Valmy - città della Francia
 Valmy (Nevada) - census-designated place del Nevada
 Valmy (Wisconsin) - area non incorporata del Wisconsin

Navi 
Tre unità della Marine nationale hanno portato il nome di Valmy:
 Valmy (vascello) - vascello da 120 cannoni della classe Téméraire, varato nel 1847 e radiato nel 1890
 Valmy (incrociatore) - incrociatore della classe Valmy, varato nel 1892 e radiato nel 1910
 Valmy (cacciatorpediniere) - cacciatorpediniere della classe Guépard, varato nel 1928 e affondato nel 1945